Доменіко Беккафумі (італ. Domenico Beccafumi 1486—1551), художник, мозаїчист, скульптор доби маньєризму. 
 Доменіко ді Паче Беккафумі - художник, Сієнська школа.